Die Tippeligaen 2004 war die 60. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 14. Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 12. April 2004 und endete am 13. November 2004 mit dem zweiten Relegationsspiel.

Modus 
Die vierzehn Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen. Der Drittletzte musste in Hin- und Rückspiel gegen den Drittplatzierten der 1. divisjon um den Verbleib in der Tippeligaen spielen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum 13. Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Es war gleichzeitig die 19. Meisterschaft für die Mannschaft.

Die Saison war gekennzeichnet von Spannung bis zur letzten Minute der Saison. In der Vorrunde lag die Mannschaft von Tromsø IL an der Tabellenspitze. Sie konnten sich allerdings keinen großen Vorsprung erarbeiten. In der Rückrunde übernahm dann Rosenborg BK die Führung bis zum Ende der Saison. Allerdings konnten auch sie sich nicht absetzen. Kurios waren die letzten drei Spieltage, an denen Rosenborg BK und Vålerenga Oslo sowohl die gleiche Punktzahl als auch Tordifferenz besaßen. Nur aufgrund der mehr geschossenen Tore lag Rosenborg vorne. Der letzte Spieltag war dann an Spannung nicht mehr zu überbieten: von der 28. bis zur 58. Spielminute war Vålerenga durch die 1:0-Führung virtuell Meister. Dann schoss Rosenborg das erste Tor und so waren sie wieder vorne. Allerdings nur bis zur 83. Minute (Stand 3:1). Jetzt lag Vålerenga wieder mit einem Tor in Führung (Stand 3:0). Den Schlusspunkt zu Gunsten von Rosenborg setzte der Torschützenkönig der Liga Frode Johnsen in der 89. Spielminute mit seinem 19. Tor der Saison (Endstand 4:1).

Den Pokal gewann zum sechsten Mal Brann Bergen. Es war der erste Sieg nach 1982.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Relegation 

|}
Bodø/Glimt blieb in der Tippeligaen.

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt nach gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 2004
Eliteserien-Saison (Fußball)